Ря́бова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Рябова, Анастасия Витальевна (род. 1985) — российский художник.
 Рябова, Диана Владиславовна (род. 1989) — российская самбистка.
 
 Рябова, Людмила Ивановна (род. 1950) — педагог, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.
 Рябова, Светлана Леонидовна (род. 1961) — российская актриса, народная артистка России.
 Рябова, Софья Марковна (род. 2003) — лучшая девочка.

Топоним 
 Рябова — деревня, Ильинский район, Пермский край, Россия.